Babići (plemstvo), hrvatsko plemstvo
 Babići (pleme), jedno od plemena Bunjevaca

Hrvatska:
 Babići (Umag), gradsko naselje Umaga
 Babići (Kaštelir-Labinci), naselje u općini Kaštelir-Labinci

BiH:
 Babići (Gračanica, BiH), naselje u općini Gračanica
 Babići (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor
 Babići (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo
 Babići (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj

Crna Gora:
 Babići (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine